Vidkun nebo Vidkunn je norské křestní jméno, které může odkazovat na:

 Vidkun Quisling (1887–1945), norský politik za Stranu středu a Národní shromáždění
 Vidkunn Hveding (1921–2001), norský politik za Konzervativní stranu

Související články 
 Operace Vidkun – trestní kauza týkající se několika českých politiků a policistů